Korrelationsfunktion steht für:

 Korrelationsfunktion (Physik), Quantifizierung der Korrelationen zwischen Teilchen als Funktion des Abstandes
 Kreuzkorrelationsfunktion, Beschreibung der Korrelation zweier Signale, siehe Kreuzkorrelation
 Beschreibung der Korrelation einer Funktion oder eines Signals mit sich selbst, siehe Autokorrelation